Grado  jelentései

 Grado : olaszországi település Friuli-Venezia Giulia régióban, Gorizia megyében
 Grado : spanyolországi település (municipio), Asztúria hercegségben
 El Grado : spanyolországi település Huesca tartományban